Diceratherium es un género extinto de rinoceronte que vivió en América del Norte, Europa y Asia desde el Oligoceno hasta el Mioceno viviendo entre 33,9—11,6 millones de años. Los estimados de la masa corporal de la especie tipo, D. armatum promedian la tonelada de peso; D. radtkei era aún mayor. Los Diceratherium macho poseían dos cuernos que se situaban lado a lado sobre su nariz.

Taxonomía 
 
 
Diceratherium fue nombrado por Marsh (1875). Su especie tipo Diceratherium armatum fue asignada a la familia Rhinocerotidae por Marsh (1875) y Carroll (1988) y a la subfamilia Diceratheriinae por Prothero (1998); a la subfamilia Aceratheriinae por Weidmann y Ginsburg (1999); y a la tribu Teleoceratini por Sach y Heizmann (2001).

Filogenia 
Cladograma según análisis de Prothero en 2005:

Referencias 

Rhinocerotidae
Mamíferos extintos de América del Norte
Mamíferos del Oligoceno
Mamíferos del Mioceno
Megafauna